FCD est un sigle qui peut signifier :

 Floating Car Data, une méthode pour connaître le trafic sur le réseau routier ;
 Forum cabindais pour le dialogue ;
 Fédération du commerce et de la distribution, une organisation professionnelle française ;
 Football Club Doazit.